

Persone
 Imre Palló (1941) – direttore d'orchestra e docente ungherese
 Jackie Pallo, nato Jack Ernest Gutteridge (1926-2006) – wrestler inglese
 Jorge Pallo (1974) – attore statunitense

Altro
 Kalevan Pallo – club professionistico di hockey su ghiaccio della città di Kuopio, Finlandia
 Pinco Pallo – nome di pura fantasia di uso popolare e comune